

Toponyme 

Fallon est une commune du département de la Haute-Saône (France).
Fallon (Nevada) est une ville des États-Unis (Nevada).
Fallon (Californie)
Fallon (Montana)
Fallon (Texas)
Le comté de Fallon est un comté du Montana (États-Unis).

Patronyme 

Craig Fallon (1982-2019), judoka britannique ;
Isidore Fallon (1780-1861), homme politique belge ;
Jane Fallon (1960-), romancière et productrice de télévision britannique ;
Jimmy Fallon (1974-), acteur américain ;
Pat Fallon (1967-), homme politique américain ;
Pierre Fallon (1912-1985), jésuite belge et indianiste ;
Rory Fallon (1982-), footballeur néo-zélandais ;
Siobhan Fallon Hogan (1961-), actrice américaine ;
Théophile Fallon, président de la Cour des comptes (Belgique) en 1831 et homme politique belge
Tiffany Fallon (1974-), playmate américaine ;
Trisha Fallon (1972-), joueuse de baseball australienne.

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme